Hürlimann peut faire référence à :

 Ernst Hürlimann (né en 1934), rameur suisse ;
 
 Patrick Hürlimann (né en 1963), joueur suisse de curling, champion olympique en 1998 ;
 Stefan Hürlimann (né en 1985), joueur suisse de hockey sur glace ;
 Thomas Hürlimann (né en 1950), écrivain suisse.

Entreprises 
 la société Hürlimann, un fabricant de tracteurs suisse.
 Brauerei Hürlimann, une brasserie